Матрицата Лекота-към-стойност е метрика, описана от Джон Башаб и Джон Пиот в книгата им The Executive's Guide to Information Technology. Тази метрика се използва от висшето ръководство на компании за инвестиционни решения в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Тази матрица е една от много метрики, които използват просто двумерно пространство с четири елемента. Съпоставените измерения са финансова стойност към лекота на изпълнение, като всеки ИКТ проект на компанията се позиционира спрямо тях. Като резултат проектът може да бъде класифициран като:
 ниско висящ плод – лесен проект, който е добре да бъде извършен при наличие на свободни ресурси. Недостатък е, че конкурентни компании също могат лесно да достигнат този плод, което стопява елемента на предимство.
 скъпоценен камък – високоперспективен проект, който носи има добра стойност и е лесен за изпълнение.
 труден проект – свързан с много работа и рискове. Ако не е от стратегическо значение за компанията или от особено значение по други причини, такъв проект не е препоръчителен.
 преоценка – проект, подлежащ на преоценка. Препоръчва се компанията да се освободи от него.

Източници 

Бизнес икономика